Зейкань:

 Зейкань (повіт Хунедоара), Румунія
 Зейкань (Ришканський район), Молдова